CarSud peut désigner :

Transports 
 Un réseau de transports en commun sur l'île de La Réunion: CarSud (La Réunion)
 Une société de transports en commun en Nouvelle-Calédonie: CarSud (Nouvelle-Calédonie)